

Patronyme 

 Henri-Marie Dubreil de Pontbriand (1709-1760), prélat français, archevêque de Québec.
 Toussaint du Breil de Pontbriand (1776-1844), chef chouan et militaire français.
 Fernand du Breil de Pontbriand (1848-1916), homme politique français.
 Charles de Foucauld de Pontbriand (1858-1916), militaire français devenu explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste.
 Michel de Pontbriand (1911-2000), résistant et homme politique français. 
 Jean-Noël Pontbriand (né en 1933), poète canadien.

Toponyme 
 Pontbriand, une ancienne municipalité du Québec, annexée à la ville de Thetford Mines en 2001.

Architecture 
 Château de Pontbriand, manoir à Pleurtuit (Ille-et-Vilaine).